Dr Martens European League 1996 — профессиональный пригласительный снукерный турнир, который прошёл в сезоне 1995/96. Победителем стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 10:5. Предыдущий чемпион, Стивен Хендри, проиграл в полуфинале.

Результаты финальной стадии

Ссылки 

 Некоторые результаты на Snooker.org 

Премьер-лига (снукер)
1996 год в снукере